

Geografia

Austria 
 St. Georgen am Fillmannsbach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 St. Georgen am Kreischberg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Murau
 St. Georgen am Längsee – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan
 St. Georgen am Reith – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten
 St. Georgen am Walde – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg
 St. Georgen am Ybbsfelde – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten
 St. Georgen an der Gusen – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg
 St. Georgen an der Leys – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs
 St. Georgen an der Stiefing – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz
 St. Georgen bei Grieskirchen – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen
 St. Georgen bei Obernberg am Inn – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis
 St. Georgen bei Salzburg – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Salzburg-Umgebung
 St. Georgen im Attergau – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck
 St. Georgen im Lavanttal – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Wolfsberg
 St. Georgen ob Judenburg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Murtal

Inne 
 St. Georgen-Bräu – browar

Zobacz też 
 Georgen
 St. Georg
 Sankt Georgen